Keeper of the Seven Keys, Pt. 2 — третій студійний альбом німецького метал-гурту Helloween, виданий в 1988 році.

Список композицій 

 Треки 1 і 2 також включений до синглу «Dr. Stein»
 Трек 3 також включений до синглу «I Want Out»
 Треки 4 і 5 також включені до збірки Treasure Chest

Позиції в чартах

Примітки 

Альбоми Helloween